Kältetod kann bedeuten:
 Frosttrocknis (Pflanzen)
 Todesursache (Menschen)
 Erfrierung (Menschen)
 Tod infolge von Hypothermie (Menschen)
 Bergungstod (Menschen)

Siehe auch:

 Kältestarre (Tiere)
 Kälteidiotie (Menschen)